Okręty US Navy o nazwie USS  "Assertive":
Pierwszy USS "Assertive" (AMc-65) był trałowcem przybrzeżnym będącym w służbie w latach 1942 - 1945.
Drugi USNS "Assertive" (T-AGOS-9) był pomocniczym okrętem badawczym typu Stalwart używanym do zbierania danych akustycznych okrętów podwodnych. W służbie w latach 1986 - 2004.

Assertive